Karwei (klus), een te volbrengen taak
 Klus (Zwitserland), een dorp in de Zwitserse gemeente Balsthal